The Parent Trap est le titre original de plusieurs films américains :
  The Parent Trap, titre original du film américain sorti en France sous le titre La Fiancée de papa, réalisé par réalisé par David Swift, et ses suites qui sont des téléfilms :
 Papa épouse maman (The Parent Trap II, 1986) ;
 Les Filles de papa (The Parent Trap III, 1989) ;
 Lune de miel à Hawaï (The Parent Trap IV: Hawaiian Honeymoon, 1989) ;
  The Parent Trap, titre original du film américain sorti en France sous le titre À nous quatre, réalisé par Nancy Meyers, remake de la version de 1961, avec Lindsay Lohan dans les 2 rôles principaux.